Grästorp (gemeente), een Zweedse gemeente
Grästorp (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente